Van Doorselaer ist der Familienname folgender Personen:

 André Van Doorselaer (André Raphael Joseph Van Doorselaer; * 130), belgischer Archäologe 
 Charles Van Doorselaer, belgischer Radrennfahrer
 Willy Van Doorselaer (Willy Raymond Van Doorselaer; * 1943), belgischer Schriftsteller